Sportclub Traktor steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Traktor Oberwiesenthal, Wintersportclub der Sportvereinigung Traktor in Oberwiesenthal
 SC Traktor Schwerin, Sportclub der Sportvereinigung Traktor in Schwerin